Opalenica (gromada), 1971–1972 (powiat nowotomyski)
 Opalenica-Wschód (gromada), 1960–1971 (powiat nowotomyski)
 Opalenica-Zachód (gromada), 1960–1971 (powiat nowotomyski)